Aceasta este o Listă de țări după consumul de bere pe cap de locuitor. Cele mai multe valori din tabel reflectă situația din 2010.

Vezi și 
 Lista țărilor după consumul de alcool
 Lista producției de bere după regiune și țară: http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2012/0808_01.html#table2

Referințe și note

Note
^ Combination of per capita rates with respective populations at time of study. Data taken verbatim from the Kirin report.

Referințe

Consum de bere
Bere
Alcoolism